Инуиты  — этническая группа автохтонных народов Северной Америки, обитающая приблизительно на 1/3 северных территорий Канады от полуострова Лабрадор до устья реки Маккензи. Входит в более многочисленную группу коренных народов севера «эскимосы». Общая численность инуитов по данным переписи населения 2006 года 50 485 человек (по данным переписи 2011 года 59 000). Исторически, в зависимости от мест преимущественного проживания и особенностей культуры и языка, делятся на восемь основных подгрупп: лабрадорские инуиты (Labrador Inuit), унгавские (или квебекские) инуиты, инуиты Баффиновой Земли, иглулик (Igloolik), карибу (Caribou), нетсилик (Netsilik), инуиты Западной Арктики (Copper and Western Arctic Inuit).

Рождаемость инуитов Аляски составляла 6,9 детей на среднюю женщину старше 45 лет в 1960 году, а эскимосов Туле в Гренландии по 3,5 ребёнка на среднюю женщину после окончания репродуктивного возраста в 1950 году.

Инуиты говорят на инуитских языках эскимосско-алеутской языковой семьи. Согласно переписи населения 2011 года родным языком назвали инуитский  человек. Более половины инуитов проживают на территории Нунавут.

Инуиты являются одной из трёх групп коренных народов (помимо индейцев и метисов), признанных Конституцией Канады, как самобытный народ с уникальной историей, языком, культурными обычаями и духовными верованиями.

Изучение ДНК инуитов показало, что 80 % мужчин обладают Y-хромосомной гаплогруппой Q, 11,7 % — гаплогруппой R1, 8,3 % относятся к другим гаплогруппам. Анализ геномов 18 инуитов показал, что гренландские эскимосы 20 тысяч лет назад претерпели последствия эффекта бутылочного горлышка, из-за критического уменьшения численности популяции.

Этимология 
Инуиты в переводе с языка инуктитут означает «люди», данное именование относится к эскимосам Канады или американским эскимосам, проживающим вдоль арктического побережья Северной Америки. Произошло из самоназвания, которое закрепилось вследствие движения за более «притягательное и исконное» именование народа, так в 1970 году на Совете северного Квебека представители эскимосов закрепили название «инуиты» за своим народом. К инуитам также причисляют коренных жителей Гренландии калаалитов, а также порядка 2000 аборигенов восточных областей Чукотки.

История 
По антропологическим данным инуиты являются потомками представителей культуры Туле, которые вышли из Аляски в X веке нашей эры, а также распространились на восток через Арктику. Они вытеснили близкую к ним культуру Дорсет, последнюю крупную палеоэскимосскую культуру (на инуктитуте она называется «туниит»). Эскимосские легенды представляют туниитов как гигантов, которые были выше и сильнее инуитов. В некоторых случаях представителей культуры Дорсет относят к карликам. Исследователи полагают, что у представителей культуры Дорсет не хватало собак, оружия и других технологий, давших преимущество расширяющемуся инуитскому обществу. К XIV веку инуиты обосновались в западной Гренландии и поселились в восточной в течение следующего столетия.

Столкнувшись с демографическим давлением Туле и других окружающих групп, таких как алгонкины и сиу на юге, тунииты постепенно отступали. Считается, что данный народ вымер между XV и XVI веками.

Но в середине 1950-х годов исследователь Генри Коллинз определил, что руины, обнаруженные в , принадлежат , одним из последних представителей культуры Дорсет. Поселения садлермиутов существовали вплоть до зимы 1902—1903 годов, пока под воздействием новых инфекционных болезней, привнесённых европейцами, они перестали существовать как народ. По последним данным исследований  поддерживается теория преемственности между туниитами и садлермиутами. Кроме того, имеются доказательства, что миграция населения в пределах Алеутских островов не происходила между переходом от Дорсет к Туле. В отличие от других групп населения туниитов, алеуты и садлермиуты выиграли как от географической изоляции, так и от возможности перенять некоторые культурные особенности Туле.
В Канаде и Гренландии ареал проживания инуитов располагается к северу от арктической границы леса. Самое южное официально признанное инуитское сообщество проживает в , Нунатсиавут. К югу от Нунатсиавут потомки лабрадорских инуитов в Нунатукавут вели полукочевой образ жизни до середины 1900 годов. Нунатукавут обитают среди островов и бухт и не установили стационарных сообществ. Культура и технологии инуитов, ориентированные для арктических условий, не подходят для субарктических регионов, тем самым инуиты не вытесняют своих южных соседей.

Первыми европейцами, вышедшими на контакт с инуитами, стали викинги, которые обосновались в Гренландии и исследовали восточное побережье современной Канады. В норвежских сагах описана встреча со скрелингами, вероятно, это недифференцированный ярлык для всех коренных американцев, с которыми столкнулись норвежцы, будь то тунииты, инуиты или беотуки.

Языки 

Инуитские языки — языковая группа, входящая в эскимосскую ветвь эскимосско-алеутской семьи. Насчитывает пять языков, которые в свою очередь делятся на множество наречий и диалектов. Общая численность говорящих на инуитских языках — около 90 тыс. человек. Включают Аляскинско-инуитские языки, Западно-канадский инуитский язык, Восточно-канадский инуитский язык, Гренландский язык и др.

Латиница Гренландии была схожа с той, что используется в Лабрадоре, но подверглась реформе правописания в 1973 году с целью привести орфографию в соответствие с изменениями в произношении и лучше отразить фонематический инвентарь языка. Юпикские языки Сибири (России) используют кириллицу. В Канаде используются как латиница, так и канадское слоговое письмо.

Популярная культура 

 Инуиты изображены во многих художественных произведениях, в частности, в рассказах Джека Лондона. Во второй половине XX века у инуитов сложилась оригинальная литература как на английском, так и на собственном языке.

 В основе сюжета фильма «Майна» — встреча между инуитами и индейцами инну и трудные попытки преодолеть недоверие и межкультурные различия.
 В основе сюжета и места действия фильма "Придержи тьму" (Hold the Dark) лежит мифология инуитов, а именно злой дух Keelut (также это и название деревни, где происходит действие фильма). В мифологии инуитов "Килат" (Keelut)  - злой хтонический дух, напоминающий лысую собаку. Согласно мифологии, он ест мертвецов, и иногда его считают предвестником смерти. Следы Килата исчезают, не давая тем, кто преследует существо, предупреждать о его присутствии.
 Компьютерная игра «Never Alone» — рассказывающая о народе, их преданиях и бытности.

См. также 
 Народы Арктики
 Инуитская мифология (см. Спутники Сатурна)

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Эскимосы
Народы Канады
Коренные народы Америки